Radčice est un toponyme qui peut désigner :

Radčice, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Mariánské Radčice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie